Jandía puede hacer referencia a:

 Cantón de Jandía, antiguo reino aborigen de la isla de Fuerteventura;
 Península de Jandía, península de Fuerteventura;
 Parque natural de Jandía, espacio natural protegido que abarca gran parte de la península homónima;
 Saladar de Jandía, ecosistema característico de la costa este (sotavento) de Jandía;
 Faro de Punta Jandía, faro en el extremo sur de dicha península;
 Anís de Jandía (Bupleurum handiense), endemismo de las islas orientales de Canarias;
 Unión Deportiva Pájara-Playas de Jandía, club deportivo del municipio de Pájara.